Protomystides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1882. Protomystides ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Protomystides